Het provinciedistrict Péruwelz maakte tot de verkiezingen van 2006 deel uit van het arrondissement Doornik in de Belgische provincie Henegouwen. Het was bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en de kieskantons Antoing, Leuze-en-Hainaut en Péruwelz.
Op niveau van het district gebeurde de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Verkiezingsuitslagen 
Tot de provincieraadsverkiezingen van 2006 kreeg dit district 3 van de 9 zetels van het kiesarrondissement Doornik toegewezen.
Tot dan waren er in de provincieraad van Henegouwen 84 zetels te verdelen.
Vanaf de verkiezingen van 2012 werd dit district samengevoegd met het provinciedistrict Doornik

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2006: Provinciedistrict Péruwelz

 (**) Geen gegevens beschikbaar

Péruwelz
Péruwelz